Lachgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Lachgraben (Braungartenbach), rechter Zufluss des Braungartenbachs  (zum Dümpfelgraben, zum Oberen Mühlbach/zu Ob Mühlbach, zum Heglauer Mühlbach, zur Altmühl) nach Großbreitenbronn, Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lachgraben (Buchenbach),  linker Zufluss des hier noch Riedgraben genannten Buchenbachs bei Hausen, Gemeinde Steinfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Lachgraben (Faulgraben), zwei Zuflüsse des Faulgrabens (zur Wörnitz) im Landkreis Donau-Ries, Bayern; flussabwärts: 
 Lachgraben (Faulgraben, Dürrenzimmern), rechter Zufluss vom Dorf Dürrenzimmern der Stadt Nördlingen her auf der Stadtgrenze von Nördlingen zu Wechingen
 Lachgraben (Faulgraben, Munningen), linker Zufluss bei Munningen
 Lachgraben (Finsterbach), rechter Zufluss des Finsterbachs nach der Straßmühle, Markt Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Lachgraben (Goldbachgraben), drei Zuflüsse des Goldbachgrabens (zum Goldbach) im Nördlinger Ries; bachabwärts:
 Vorderer Lachgraben, oberster Lauf bis nahe Dirgenheim, Gemeinde Kirchheim am Ries, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; der Abfluss heißt zunächst Riedgraben
 Hinterer Lachgraben, linker Oberlauf bis nahe Dirgenheim, Gemeinde Kirchheim am Ries, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; der Abfluss heißt zunächst Riedgraben
 Lachgraben (Goldbachgraben), rechter Zufluss nach Ehringen, Markt Wallerstein, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Lachgraben (Grabnatgraben), linker Zufluss des Grabnatgraben-Hauptstrangs (Abflussname Lachgraben, dann Lohgraben, dann Riedegau, dann Haldengraben, zuletzt zur Egau) kurz nach der Landesgrenze von Baden-Württemberg zu Bayern bei Reistingen, Gemeinde Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern 
 Lachgraben, Oberlauf des Grailsbachs bis nördlich von Herrnsheim, kreisfreie Stadt Worms, Rheinland-Pfalz
 Lachgraben (Großmahrgraben), rechter Teilungsarm des Großmahrgrabens (zum Otterstädter Altrhein, zum Oberrhein) von Waldsee bis in dessen Naturschutzgebiet Im Wörth
 Lachgraben (Hartgraben), linker Zufluss des Hartgrabens (zur Donau) bei Leipheim, Landkreis Günzburg, Bayern
 Lachgraben (Hembach), linker Zufluss des Hembachs (zur Rednitz) zwischen Furth und Schwandt, Markt Schwanstetten, Landkreis Roth, Bayern
 Lachgraben (Jagst), linker Zulauf der Jagst bei Lippach, Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lachgraben (Langwasengraben), rechter Zufluss des Langwasengrabens (zum Flutgraben, zur Rannach) bei Wiebelsheim, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Lachgraben (Mauch), rechter Zufluss der Mauch vor Pfäfflingen, Stadt Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Lachgraben (Modenbach), Zufluss des Modenbachs gegenüber von Freisbach, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz 
 Lachgraben (Ochsengraben), linker Abzweig der Gründlach und Zufluss von deren rücklaufendem Nebenarm Ochsengraben vor und nach Neunhof, Stadt Nürnberg, Bayern
 Lachgraben, Mittellaufname des Riedgraben (Marlach), rechter Zufluss der Marlach (zum Floßbach) nach Dannstadt-Schauernheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Lachgraben (Scherauer Weiher), Zufluss der Scherauer Weiher (Abfluss zum Schmidgraben, zum Haidelbach) bei Scheerau, Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern 
 Lachgraben (Volkach), rechter Zufluss der Volkach vor Zeilitzheim, Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Lachgraben (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Ettleben, Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Ort:
 Lachgraben (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft von Markt Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Lachengraben
 Lachwiesengraben
 Lochgraben